Greatest Hits é um álbum dos melhores êxitos do cantor Steven Curtis Chapman, lançado a 21 de Outubro de 1997.

O disco atingiu o nº 85 da Billboard 200 e o nº 4 do Top Contemporary Christian.

Faixas 
Todas as faixas por Chapman, exceto onde anotado

"Not Home Yet" - 5:34
"More to This Life" (Chapman, Naish) - 5:15
"The Great Adventure" (Chapman, Geoff Moore) - 4:30
"That's Paradise" (Chapman, Moore) - 5:02
"His Eyes" (Chapman, Elliot) - 3:36
"For the Sake of the Call" - 5:29
"I Will Be Here" - 4:27
"I Am Found in You" - 4:01
"Heaven in the Real World" - 4:13
"No Better Place" (Chapman, Naish) - 3:49
"Hiding Place" (Chapman, Salley) - 4:59
"His Strength Is Perfect"(Chapman, Salley) - 4:37
"Lord of the Dance" (Versão Abbey Road) - 5:14
"The Walk" (Versão Abbey Road) - 5:21

Álbuns de grandes êxitos de 1997
Álbuns de Steven Curtis Chapman
Álbuns em língua inglesa